Lennon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lennon, Finistère, kommun, departementet Finistère i regionen Bretagne,

USA 

 Lennon (ort i USA), Michigan, Shiawassee County, 

Robotskapade USAförgreningar